Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji If Stockholm Open 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl český tenista Tomáš Berdych, který ve Stockholmu nestartoval.

Vítězem soutěže dvouhry se stal sedmý nasazený Bulhar Grigor Dimitrov, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou jedničku Davida Ferrera po třísetovém průběhu 2–6, 6–3 a 6–4.

V probíhající sezóně si tak po neúspěšném lednovém finále na Brisbane International připsal první turnajové vítězství, které současně představovalo premiérový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (finále)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Jerzy Janowicz (čtvrtfinále)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Ernests Gulbis (semifinále)
  Benoît Paire (semifinále)
  'Grigor Dimitrov (vítěz)
  Ivan Dodig (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2013
ATP World Tour 2013